Брилёв — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Брилёв, Никита Григорьевич (1896—1955) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Брилёв, Николай Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Брилёв, Сергей Борисович (род. 1972) — российский журналист, телеведущий и общественный деятель.
 Брилёв, Тимофей Ефимович (1906—1966) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Топоним 
 Брилёв — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Брилёв — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

См. также 
 Брилёво
 Брилёвка
 Брылёв
 Брылов